Эвин () — английская фамилия. Известные носители:

 Эвин, Лэйси-Ли (род. 1983) — клавишница канадской поп-панк группы Lillix
 Эвин, Таша-Рэй (род. 1985) — солистка канадской поп-панк группы Lillix